Дхаван () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дхаван, Варун (род. 1987) — индийский актёр.
 Дхаван, Саша (род. 1984) — английский театральный, телевизионный и киноактёр.